Энергомаш:

 «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко», ОАО — российское предприятие, разработчик и производитель жидкостных ракетных двигателей.
 «Энергомаш», группа предприятий — российский машиностроительный холдинг.
 «Энергомаш» — одно из названий Института энергомашиностроения и механики Московского энергетического института.
 «Энергомаш» — футбольный клуб из Белгорода, существовавший в 2014—2018 годах..
 «Энергомаш» — название футбольного клуба «Салют» Белгород в 1991—1992 годах.
 "Энергомаш" — футбольный клуб из Белгорода, существовавший в 70-х — 80-х годах.
 «Энергомаш» — название стадиона «Салют» в Белгороде в 1991—1992 и 2014—2018 годах.
 «Дальэнергомаш» — машиностроительное предприятие в Хабаровске.
 «Белэнергомаш» — машиностроительное предприятие в Белгороде.

См. также 
 Энергомаш — Атоммаш
 Атомэнергомаш